Betsy Nagelsen e Renáta Tomanová hanno battuto in finale Naoko Satō e Pam Whytcross 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Betsy Nagelsen /  Renáta Tomanová (campionesse)
 Cynthia Doerner /  Kym Ruddell (quarti di finale)

 Sue Barker /  Heidi Eisterlehner (primo turno)
 Judy Chaloner /  Patricia Coleman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1978